Obiekty geograficzne:
 Drury – miasto w Nowej Zelandii
 Drury Lane – ulica w Londynie
 Drury Lane Theatre

Osoby o nazwisku Drury
 Adam Drury – piłkarz angielski
 Chris Drury – amerykański hokeista
 Dru Drury – brytyjski entomolog

Inne znaczenia
 Drury – konwencja brydżowa